Монба́р ():

 Монбар (город) — город во Франции, супрефектура в департаменте Кот-д’Ор.
 Монбар (округ) — округ в департаменте Кот-д’Ор.

 Монбар, Андре де (ок. 1103—1156) — великий магистр ордена тамплиеров (1154—1156).
 Монбар, Елена (1870—1957) — немецкая писательница, известная под псевдонимом Ганс фон Каленберг.

Примечания